Ви́ктор Агусти́н Уга́рте Овье́до (, 5 мая 1926, Туписа — 20 марта 1995, Ла-Пас, Боливия) — боливийский футболист,  нападающий, чемпион Южной Америки 1963. Большую часть карьеры провёл в клубе «Боливар». В течение 17 лет выступал за сборную Боливии, участвовал в чемпионате мира 1950 года. В списке лучших бомбардиров сборной Боливии всех времён вслед за Хоакином Ботеро занимает второе место.

Карьера

Клубная 
Виктор Угарте начал играть в футбол в клубе «Боливар». Дебютировав в 1947 году, он провёл в клубе 12 лет. Затем на один сезон Виктор стал игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», что сделало его первым боливийцем в чемпионате Аргентины. Следующий сезон Угарте провёл в колумбийском «Онсе Кальдас», а затем вновь вернулся в «Боливар», где и завершил спортивную карьеру.

В сборной 
В составе сборной Виктор Угарте становился участником 5 кубков Америки и чемпионата мира 1950 года в Бразилии, где сборной не удалось продвинуться дальше первого раунда. За 17 лет выступлений за сборную Боливии Виктор провёл в общей сложности 45 матчей и забил 16 мячей. Последние 2 гола, забитых Виктором в футболке национальной сборной, пришлись на финальный матч чемпионата Южной Америки 1963 против сборной Бразилии и позволили боливийцам выиграть первый в своей истории чемпионский титул.

Итого: 45 матчей / 16 голов; 15 побед, 7 ничьих, 23 поражения.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero
 
 Futbolistas Extranjeros en Argentina - Victor Agustin Ugarte

Футболисты Боливии
Игроки сборной Боливии по футболу
Игроки ФК «Боливар»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Онсе Кальдас»
Чемпионы Южной Америки по футболу